

Gouvernement 

 Président : Denis Sassou-Nguesso, président de transition jusqu'au , puis Pascal Lissouba
 Premier ministre : André Milongo, Premier ministre de transition ; Maurice Bongho-Nouarra du  au  ; Claude Antoine Da Costa nommé début décembre

Événements 

  : mutinerie du groupement aéroporté, qui conteste la nomination du secrétaire d'État à la Défense Michel Gouango
  : le Premier ministre de transition André Milongo rend publique la composition de son nouveau gouvernement, mettant un terme à la mutinerie
  : la nouvelle Constitution, proche de la constitution française de 1958 (bicaméralisme, Premier ministre nommé par le Président et responsable devant l'Assemblée nationale) est adoptée par référendum ; 
  : élections locales, où l'UPADS et le MCCDI obtiennent la plus grande partie des sièges
  : premier tour des élections législatives
  : deuxième tour des élections législatives : l'alliance UPADS-AND-PCT obtient la majorité des sièges
  : élections sénatoriales
  : premier tour de l'élection présidentielle ; Pascal Lissouba (UPADS) arrive en tête avec 35,89 % des voix, suivi par Bernard Kolélas (MCCDI) avec 20,32 % (ces deux candidats accèdent au second tour), Denis Sassou-Nguesso (PCT) avec 16,87 % et André Milongo avec 10,19 %.
  : deuxième tour de l'élection présidentielle, dont les résultats sont proclamés le  : Pascal Lissouba est élu président de la République avec 61,33 % des voix. Il prête serment devant la Cour suprême le .
  : Maurice Bongho-Nouarra est nommé Premier ministre et rend publique la composition du gouvernement 
  : André Mouélé est élu président de l'Assemblée nationale
  octobre : Augustin Poignet est élu président du Sénat
  : l'Assemblée nationale adopte une motion de censure contre le gouvernement Bongho-Nouarra, après que le PCT a rejoint l'opposition
  : le président Lissouba dissout l'Assemblée nationale
  : meeting de l'opposition à Brazzaville, boulevard des Armées
  : trois personnes sont tuées par balle au cours d'une manifestation organisée par l'opposition pour protester contre la dissolution de l'Assemblée nationale
 2- : négociation et signature d'un accord en vue de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale ; le président Lissouba nomme Claude Antoine Da Costa Premier ministre, nomination contestée par l'opposition

Naissances

Décès

Voir aussi 
 1992 en Afrique

1992 en république du Congo